Дібро́ва — село в Україні, у Більмацькому районі Запорізької області. Населення становить 127 осіб.

Географія 
Село Діброва знаходиться на березі річки Кінська, нижче за течією на відстані 0,5 км розташоване село Зразкове.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Посилання 
 Погода в селі Діброва 

Села Запорізької області